Charles McBurney ist der Name folgender Personen:

* Charles McBurney (Mediziner) (1845–1913), US-amerikanischer Chirurg
 Charles McBurney (Archäologe) (1914–1979), US-amerikanischer Archäologe
 Charles McBurney (Politiker) (* 1957), US-amerikanischer Politiker